Federico Marchesini (Argentina, categoría 2000) es un futbolista argentino que se desempeña como marcador central en el Club Deportivo Juventud Unida, del Torneo Federal A de Argentina. Se encuentra cedido a préstamo hasta diciembre del 2022, cuando deberá volver al Club Ferro Carril Oeste. Es hijo del exjugador de fútbol Victor Hugo Marchesini y nieto de Timoteo Griguol.

Trayectoria

Ferro 
Realizó todas las divisiones inferiores en el club de Caballito. El 4 de enero de 2022 firmó su primer contrato profesional con el club hasta el 31 de diciembre de 2023.

Juventud Unida 
En febrero del 2022 fue cedido a préstamo al Club Deportivo Juventud Unida para disputar el Torneo Federal A 2022, el préstamo se extendía hasta el 31 de diciembre del 2022, en la fecha número 9 es convocado al banco de suplentes por primera vez, siendo que no ingresa a disputar el encuentro entre Juventud Unida y Douglas Haig. Recién en la fecha número 12 tuvo su debut como profesional al disputar los 90 minutos del partido entre Juventud Unida y San Martín de Formosa, partido que terminó ganando 1 a 0, siendo mencionado como una de las figuras del encuentro.

Colegiales 
Al finalizar su préstamo debe retornar a Ferro con quien tenía contrato hasta diciembre del 2023, dado que no iba a ser tenido en cuenta por el nuevo entrenador se acuerda la rescisión de forma anticipada del mismo, posibilitando la llegada al equipo de Munro para disputar el Campeonato de Primera B 2023.

Estadísticas 

 Actualizado al 18 de enero de 2023

Fuentes: Transfermarkt - Soloascenso.com - BDFA

Referencias

Enlaces externos 
 
 

Futbolistas del Club Ferro Carril Oeste
Futbolistas del Club Deportivo Juventud Unida
Futbolistas del Club Atlético Colegiales (Munro)